Astrodia är ett släkte av ormstjärnor. Astrodia ingår i familjen ribbormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ribbormstjärnor
Astrodia